Scripps ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Scripps (1920–2007), US-amerikanischer Manager 
 Edward W. Scripps (Edward Willis Scripps, E. W. Scripps; 1854–1926), US-amerikanischer Zeitungsverleger und Gründer der E. W. Scripps Company
 Ellen Browning Scripps (1836–1932), US-amerikanische Journalistin, Zeitungsverlegerin und Philanthropin
 James E. Scripps (James Edmund Scripps; 1835–1906), US-amerikanischer Zeitungsverleger und Philanthrop
 John Martin Scripps (1959–1996), britischer Mörder
 William Edmund Scripps (1882–1952), Pilot und Herausgeber der Zeitung Detroit News

Siehe auch:
 Scripps-Booth, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Scripps College, Hochschule für Frauen in Claremont, Kalifornien
 E. W. Scripps Company, US-amerikanisches Medienunternehmen mit Firmensitz in Cincinnati, Ohio
 Scripps Health, US-amerikanische private Non-Profit-Gesundheitseinrichtung
 Scripps Heights, antarktischer Höhenzug
 Scripps Institution of Oceanography in La Jolla, San Diego, Kalifornien, Forschungszentrum für Meeresforschung 
 Scripps National Spelling Bee, US-amerikanischer Rechtschreibwettbewerb
 Scripps Research Institute, medizinische Forschungseinrichtung mit Schwerpunkt der Biomedizin